Das Dameneinzel der French Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Garbiñe Muguruza, die im Achtelfinale gegen Kristina Mladenovic ausschied. Das Finale bestritten Simona Halep und Jeļena Ostapenko, das die ungesetzte Ostapenko mit 4:6, 6:4 und 6:3 gewann. 

 Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Damen vom 23. bis 26. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Dameneinzel
2017